Лотербур может означать:

 Лотербур — город во Франции, в регионе Эльзас.
 Лотербур, Пол (1929—2007) — американский химик, лауреат Нобелевской премии в области медицины 2003 года.